Proffit ist der Name oder Teil des Namens von:

 Proffit (Virginia), Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 George H. Proffit (1807–1847), US-amerikanischer Politiker
 Mason Proffit, US-amerikanische Folkrock-Band

Siehe auch:

 Profit